«''''''» puede referirse a:

Nombre 
 Elizabeth, nombre propio de mujer - equivalente a Isabel

Obras 
 Elizabeth (1981), telenovela venezolana.
 Elizabeth (1998), película dirigida por Shekhar Kapur.
 Elizabeth: La edad de oro (2007), película dirigida por Shekhar Kapur.

Personas 
 Elizabeth Taylor, actriz popular estadounidense.
 Elizabeth Carolan, exluchadora de la WWE.
 Elizabeth Banks, actriz estadounidense.
 Elizabeth Hurley, actriz y diseñadora británica.
Elizabeth Abimbola Awoliyi, fue la primera mujer médico en Nigeria.
Elizabeth Acevedo, escritora y poeta estadounidense.
Elizabeth Bauer Mock, fue directora del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA.
Elizabeth Chambers Morgan, reformadora social estadounidense.
Elizabeth Guzmán, trabajadora social y política estadounidense.
Elizabeth Haran, escritora australiana.
Elizabeth L. Gardner, aviadora estadounidense.
Elizabeth McGorian, bailarina de ballet zimbabuense.
Elizabeth Noble, novelista británica.
Elizabeth Pattey, investigadora científica canadiense.
Elizabeth Thomas, egiptóloga estadounidense.

Toponimia

Australia 
 Elizabeth (Australia)
 Arrecife Elizabeth

Sudáfrica 
 Puerto Elizabeth, Eastern Cape

Estados Unidos 
 Elizabeth (Colorado)
 Elizabeth (Illinois)
 Elizabeth (Indiana)
 Hopkinsville (Kentucky) - originalmente Elizabeth
 Elizabethtown (Kentucky)
 Elizabeth (Louisiana)
 Cape Elizabeth (Maine)
 Elizabeth Islands (Massachusetts)
 Elizabeth (Minnesota)
 Lake Elizabeth Township (Minnesota)
 St. Elizabeth (Misuri)
 Elizabeth (Nueva Jersey)
 Elizabeth City (Carolina del Norte)
 Elizabethtown (Carolina del Norte)
 Elizabeth (Pensilvania)
 Elizabeth Township (Pensilvania)
 Elizabethton (Tennessee)
 Elizabeth (Virginia Occidental)